Юдика Симонс ( — ) — нидерландская гимнастка. В составе сборной Нидерландов по гимнастике завоевала золотую медаль на Олимпиаде 1928 года в Амстердаме.

Как и остальные члены сборной (Эстелла Агстериббе, Элька Де Леви, Хелена Нордхайм и Анна Дресден-Поляк), а также тренер сборной Геррит Клиркофер была еврейкой и подверглась преследованиям во время Второй мировой войны.

В 1935 году вышла замуж за Бернарда Тиманса. Супруги руководили Центральным еврейским детским домом в Утрехте.

Супруги были депортированы в Собибор вместе с 70 воспитанниками детского дома, из которых только несколько человек пережили войну. Бернард, Юдика, их пятилетняя дочь Соня и трёхлетний сын Леон были убиты после прибытия.

В 1997 году вся сборная Нидерландов по гимнастике была включена в Международный еврейский спортивный зал славы.

В 2010 году возле здания бывшего детского дома в Утрехте, установлены камни преткновения в том числе и в память о Юдике.

Примечания

Ссылки 
 profile
 Симонс, Юдика - Яд ва-Шем (англ.)

См. также 
 Корчак, Януш

Гимнасты Нидерландов
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1928 года
Олимпийские чемпионы от Нидерландов
Чемпионы летних Олимпийских игр 1928 года
Персоналии:Холокост в Нидерландах